Кентаврос ( — кентавр) может означать:

  — спортивный клуб в городе Неа-Каликратия.
 Кентаврос (БМП) — боевая машина пехоты.